Деннис Кристофер (; род. 2 декабря 1955, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский актёр. Лауреат премии BAFTA в категории «Самый многообещающий дебют в главной роли» за фильм «Уходя в отрыв» (1979), также был номинирован на премии «Золотой глобус» (1980) и «Сатурн» (1981).

Биография 
Кристофер имеет итальянское и ирландское происхождение.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США